Solano steht für:

 Solano (Wind), Wind in Spanien
 Solano, Sprachfamilie in Nord- und Mittelamerika, siehe Indigene amerikanische Sprachen
 Solano-Teleskop, Spiegelteleskop, siehe Yolo-Schiefspiegler

geographische Objekte:
 Solano (Philippinen), Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Solano (Kolumbien), Gemeinde in Caquetá, Kolumbien
 Solano (Provinz Buenos Aires), Ort im Partido Almirante Brown, Argentinien
 Solano County in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Solano County Green Valley AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Solano de Abajo, Weiler in Spanien
 San Francisco Solano (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Solano (Cañar), Parroquia rural in der Provinz Cañar in Ecuador

Solano  ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Solano (* 1994), venezolanischer Skilangläufer
 Bibiane Schulze Solano (* 1998), deutsch-spanische Fußballspielerin
 Edgar Solano (* 1978), mexikanischer Fußballspieler

 Hernán Alvarado Solano (1946–2011), kolumbianischer Geistlicher, Apostolischer Vikar in Guapi

 Louis Francis Solano (1904–1992), italienisch-US-amerikanischer Romanist
 Nolberto Solano (* 1974), peruanischer Fußballspieler
 Rafael Solano (* 1931), dominikanischer Komponist
 Remedios Solano Rodríguez (* 1969), spanische Schriftstellerin und Historikerin
 Rodrigo Solano (um 1920), costa-ricanischer Fußballspieler
 Solita Solano (1888–1975), US-amerikanische Autorin
 Susana Solano (* 1946), spanische Bildhauerin
 Víctor Manuel Solano Montaño (* 1946), mexikanischer Diplomat
 Solano (Häuptling) (Sem-yeto), Indianerhäuptling